Саймон Филлипс (; род. 6 февраля 1957, Лондон) — британский рок-барабанщик, работавший также в стиле фьюжн. Наиболее известен по выступлениям в группе Toto, в составе которой играл с 1992 по 2014 год, и сессионной работе.

Биография 
Родился в семье джазового кларнетиста, саксофониста и бэнд-лидера Исадора Саймона Филлипса (известен как Сид Филлипс, 1907—1973), из семьи еврейских эмигрантов из России и основного аранжировщика оркестра Bert Ambrose. 
Племянник тромбониста и бэндлидера Вульфа Филлипса (1919—2003), Ральфа Филлипса (который играл в оркестре Сида Филлипса на банджо и контрабасе) и трубача Харри Филлипса. 
Двоюродный брат композитора Джона Альтмана (род. 1949).

Начал карьеру барабанщика в диксиленде отца. Известный своей разносторонностью, Филлипс играл в различных стилях, включая рок, фьюжн, металл, прог-рок и джаз. Много записывался как сессионный музыкант. Сотрудничал также с такими исполнителями, как Чик Кориа, Джефф Бэк,   Гари Мур ,Брайан Ино, Джо Сатриани, Дэвид Ковердейл, Judas Priest, Дерек Шериниан, Хироми, участвовал в концертном турне 1989 года группы "The Who". 
В группу Toto был приглашен Стивом Лукатером в 1992 году после смерти Джеффа Поркаро, будучи единственным кандидатом, и вскоре получил прозвище «Si-Phi» и «Si».

26 января 2014 года покинул группу Toto, чтобы больше времени уделять сольному творчеству.

Техника и оборудование 
Саймон Филлипс считается гуру техники игры на барабанах, его техника очень дифференцированна и точна. Нередко он начинает играть вставки раньше ожидаемого, на вторую долю, а заканчивает в первую. Примечательно его использование метрических модуляций, которые увеличивают напряжение в разделах песни с повторяющейся гармонической последовательностью. Кроме того, Филлипс приверженец открытой постановки рук, то есть на хай-хэте играет левой, а на барабане — правой, не перекрещивая руки. По райд-тарелке также играет левой рукой, хотя является правшой.

Филлипс пользуется инструментами фирмы Tama Drums, он включал в ударную установку барабаны больших размеров, октобаны, а также гонг. Аккуратно настроенный динамический барабанный звук Филлипса хорошо узнаваем.

Дискография 

 Сольные альбомы
 1988 — 
 1992 — Force Majeure
 1995 — Symbiosis
 1997 — Another Lifetime
 1999 — Out of the Blue
 2000 — Vantage Point
 2013 — Protocol II
 2015 — Protocol III
 2017 — Protocol 4

 801 (см. 801 (band))
 801 Live (1976)

 Jon Anderson
 Song of Seven (1981)
 Animation (1982)

 Judas Priest
 Sin After Sin (1977)

 Jeff Beck
 There and Back (1980)

 David Coverdale
 White Snake (1976)

 David Gilmour
 Live At The Royal Albert Hall London (Colombian Volcano Concert) (1986)

 
 The Wild Places (1977)
 Streets of Fire (1979)

 Mike Rutherford
 Smallcreep's Day (1980)

 Michael Schenker Group
 The Michael Schenker Group (1980)
 In the Midst of Beauty (2008)
 The 30th Anniversary Concert – Live in Tokyo (2010)
 Temple of Rock (2011)

 Mike Oldfield
 Crises (1983)
 Discovery (1984)
 Islands (1987)
 Heaven's Open (1991)

 The Who
 The Iron Man: The Musical by Pete Townshend (1989)
 Join Together (1990)
 Two Rooms: Celebrating the Songs of Elton John & Bernie Taupin [Track 4] (1991)
 Thirty Years of Maximum R&B [Disc 4, tracks 19 & 21] (1994)
 Greatest Hits Live [Disc 2, tracks 1-5] (2010)

 Tears for Fears
  The Seeds of Love (1989)

 Big Country
 Buffalo Skinners (1993)

 Toto
 Absolutely Live (1993)
 Tambu (1995)
 Toto XX (1998, сборник)
 Mindfields (1999)
 Livefields (1999)
 Through the Looking Glass (2002)
 Live in Amsterdam (2003)
 Falling in Between (2006)
 Falling in Between Live (2007)

 Derek Sherinian
 Inertia (2001)
 Black Utopia (2003)
 Mythology (2004)
 Blood of the Snake (2006)
 Oceana (2011)

 Bonnie Tyler
 The World Starts Tonight (1977)

 
 Move (2012)
 Voice (2013)
 Alive (2014)
 Spark (2016)

Ссылки 
 
 Simon Phillips - официальный сайт
 Simon Phillips Chronology & Releasography Site

Примечания 

Ударники Великобритании
Музыканты Judas Priest
Toto
Музыканты софт-рока
Сессионные музыканты Великобритании